Rash est un terme employé dans plusieurs domaines :
 en médecine, le rash désigne des éruptions cutanées dans un contexte particulier ;
 Rash!! est un manga de Tsukasa Hōjō ;
 R.A.S.H. est l'acronyme de Red and Anarchist Skinheads
 Road Rash est une série de jeux vidéo de type jeu de course.
Rash est un Rappeur originaire de Villiers-le-Bel et membre du collectif Ghetto Star fondé par le groupe Ärsenik. Auteur du premier maxi de Wouilo produit et réalisé par Djimi Finger en 2005, il fut remarqué sur le premier album solo de Lino, Paradis assassiné.